Bruchhausen peut faire référence à :
 Bruchhausen, commune allemande de l'arrondissement de Neuwied, en Rhénanie-Palatinat ;
 Bruchhausen, quartier de la ville d'Ettlingen, en Bade-Wurtemberg.

Voir aussi 
 Bruchhausen-Vilsen